José Arias puede hacer referencia a:

José Inocencio Arias (1846-1912), político argentino, gobernador de la provincia de Buenos Aires;
José Luis Arias (1984-), futbolista chileno.
José Arias (1743-1788), escultor español.
José Arias Carralón (1922-2015), esquiador español, abanderado olímpico.
José Arias Ramos (1894-1968), jurista y catedrático español.
José Arias Teijeiro (1799-1867), militar carlista español.
José Arias Uría (1799-1873), político español, Ministro de Gracia y Justicia (1856).